Чемпионат Европы по фигурному катанию 1994 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило с 17 по 23 января 1994 года в Копенгагене, Дания. Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.  В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 32 стран и рекордное количество спортсменов 160 фигуристов.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель Украины Виктор Петренко. У женщин победила представительница Франции Сурия Бонали. Среди пар победу одержали представители России Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, в танцах чемпионами Европы стали представители Великобритании Джейн Торвилл и Кристофер Дин.

Результаты

Мужчины

 * WD = Снялся с соревнования

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
1994 год в фигурном катании
Европа
Спорт в Дании в 1994 году
Январь 1994 года
Фигурное катание
Фигурное катание в Дании